David Schweitzer (18 de julho de 1925 - 17 de agosto de 1997) foi um futebolista e treinador de futebol israelense.

Carreira 
David Schweitzer não foi um jogador de destaque no futebol israelense, que ainda engatinhava mesmo antes do estado judeu ser criado, em 1948. Se destacou como treinador da Seleção Israelense de Futebol  entre 1973–1977 que levou a equipe as Olimpíadas de 1976 

Futebolistas de Israel
Treinadores de futebol de Israel
Treinadores da Seleção Israelense de Futebol
Jogadores da Seleção Israelense de Futebol
Naturais de Tel Aviv